A Night At The Opera Tour — концертный тур британской рок-группы Queen, устроенный в поддержку их альбома A Night at the Opera. В его рамках группа посетила Европу, США, Японию и Австралию.

Состав 
 Фредди Меркьюри — вокал, фортепиано, тамбурин
 Брайан Мэй — гитара, бэк-вокал, банджо
 Роджер Тейлор — ударные, бэк-вокал
 Джон Дикон — бас-гитара, дополнительный вокал, треугольник

Группы на разогреве 

 Mr Big (Европа)
 Братья Кейт (США)
 Рэй Бертон (Австралия)
 The Bellamy Brothers (Детройт)
 Foghat (Цинциннати)
 Bob Seger & the Silver Bullet Band (Сагино, Сент-Луис, Индианаполис)
 Лесли Уэст (Форт-Уэйн, Милуоки)
 Джон Себастьян (Беркли)
 Lucifer (Перт)
 Cold Chisel (Аделаида)
 Taste (Сидней, Мельбурн)

Сет-лист 
 Bohemian Rhapsody (хард-рок часть)
 Ogre Battle
 Sweet Lady
 White Queen (As It Began)
 Flick Of The Wrist
 Bohemian Rhapsody(оперная часть)/Killer Queen/The March Of The Black Queen(часть)/Bohemian Rhapsody(реприза)
 Bring Back That Leroy Brown
 Brighton Rock
 The Prophet’s Song
 Stone Cold Crazy
 Doin' All Right
 Keep Yourself Alive
Seven Seas Of Rhye
 Liar
 In The Lap Of The Gods… Revisited
 Now I’m Here
Big Spender
 Jailhouse Rock
 God Save The Queen
Другие песни:
 Modern Times Rock’n’roll
 See What A Fool I’ve Been
 Hangman (полная версия или в попурри c Modern Times Rock’n’roll)
 Shake Rattle And Roll
 Stupid Cupid
 Be Bop A Lula
 Saturday Night’s Alright For Fighting
 Father To Son
Son And Daughter(полная версия игралась на ранних концертах Британского тура)
Lazing On A Sunday Afternoon (Все японские концерты и часть американских шоу)

Даты выступлений

Сцена и осветительные установка 
Набор в основном такой же, как и в Sheer Heart Attack Tour, но иногда синий ряд переключается с зеленым рядом, как показано на рождественском концерте в Hammersmith Odeon 1975. Еще одно изменение - добавление большего количества боковых огней и дебют потолочных огней в передней части сцены, а также добавление маленьких розовых огонёчков в главном верхнем ряду между желтыми огнями.

Одна из первых осветительных установок Queen  была позже продана Saxon, который гастролировал с ней несколько лет назад. Queen верила в постоянное обновление своего сценического оборудования и, таким образом, была движущей силой продвижения новых технологий в этой сфере. Они владели всеми осветительными установками (в отличие от других групп, которые просто арендовали их) и продавали другим группам .

Примечания 

Концертные туры Queen
Концертные туры 1975 года
Концертные туры 1976 года